Законник — многозначный термин. Он может означать:
 Кодекс
 Законник Билаламы (XIX век до н. э.)
 Законник Стефана Душана (1349)
 Законник Хаммурапи (1750-е годы до н. э.)
 Юрист
 Прокурор
 Иудейский законоучитель, книжник, раввин

См. также 
 Древнеиндийские дхармасутры
 Вор в законе

Примечания